Aleksandr Mirski (ur. 1964) – łotewski inżynier i polityk
 Krystjo Mirski (1920-1978) –  reżyser bułgarski
 Michał Mirski (1902-1994) – polski literat, działacz komunistyczny i żydowski
 Sergiej Mirski (ur. 1952) – łotewski polityk
 Michał Światopełk-Mirski (1926-1944) – powstaniec warszawski
zobacz też
 Mirscy
 Marian Kantor ps. Mirski
 Jerzy Zapadko ps. Mirski
 Mirosław Ostromęcki ps. Mirski